Millersport ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Millersport (Indiana)
 Millersport (New York)
 Millersport (Ohio)
 Millersport (West Virginia)